Ка́мерон, Ке́мерон () — шотландське прізвище.

Відомі носії:
 Вільям Брюс Камерон (;  1956) — американський письменник, колумніст і гуморист.
 Дав Камерон (, уроджена ;  1996) — американська акторка та співачка.
 Джеймс Кемерон (;  1954) — американський кінорежисер.
 Джулія Маргарет Кемерон (; 1815—1879) — англійський фотограф вікторіанської епохи.
 Девід Камерон (;  1966) — прем'єр-міністр Великої Британії.
 Дональд Анґус Камерон (;  1946) — шотландський землевласник, 27-й вождь клану Камеронів.
 Дональд Волтер Камерон, 25-й Лохіл (; 1876—1951) — британський військовий і державний діяч, полковник.
 Дональд Гаміш Камерон (; 1910—2004) — шотландський землевласник і фінансист, полковник.
 Кеннет Доналд Камерон (; 1950) — астронавт НАСА.
 Пол Камерон (;  1958) — канадський оператор-кінематографіст.
 Трейсі Кемерон (;  1975) — канадська веслувальниця, олімпійська медалістка (2008).
 Чарлз Камерон (; 1743—1812) — архітектор доби класицизму.

Див. також 
 Клан Камерон